Petr I. Aragonský (asi 1068 – 27./28. září 1104) byl král navarrský a aragonský z navarrské dynastie, vládl v letech 1094–1104, účastnil se reconquisty, bojoval v ní jako nástupce svého otce.

Život 
Petr I. byl synem aragonského krále Sancha Ramíreze a jeho první manželky Isabely z Urgellu. Nastoupil na trůn v Aragonu v roce 1094 poté, co jeho otec zemřel při neúspěšném obléhání maurského města Huesca. Dva roky pokračoval v boji, dobyl Huescu a zvítězil v bitvě u Alcorazu 18. listopadu 1096, proti maurskému králi Zaragozy a jeho kastilským spojencům. V dalším boji se spojil v roce 1097 s kastilským rytířem Rodrigem Díazem, zvaným El Cid. Spojenectví potvrdil sňatek Cidovy dcery Maríe Rodriguez. Po více než ročním obléhání se mu 18. října 1100 podařilo dobýt Barbastro a natrvalo přesunout hranici mezi Aragónem a muslimským územím Al-Andalem až po řeku Ebro.

Petr údajně v roce 1101 zamýšlel po vzoru první křížové výpravy podniknout ozbrojenou pouť do Jeruzaléma, ale papež Paschal II. mu ji zakázal s pobídkou, aby pokračoval ve válce s muslimy na Iberském poloostrově. Důvěryhodnost tohoto příběhu není doložena autentickými prameny.  Na podzim roku 1102 začal Petr obléhat Zaragozu, nejmocnější z taifských království Maurů a hlavního rivala Aragonu. Silná protiofenziva Maurů vedených Almorávidy, při níž byl zabit Petrův bratranec Ermengol V. z Urgellu, ho přinutila přerušit obléhání.

Mincovnictví 
Sancho Ramírez zavedl roku 1063 po vzoru Maurů drobné stříbrné mince dinero (dinero plato), ražby měly na aversu královu hlavu z profilu, s jeho jménem a titulem v latině (Sancius rex), na reversu procesní kříž, a přibližnou hmotnost 1 gramu, mincovna byla v jace. Jeho syn Petr I. ovládl stříbrné doly při městě Huesca a razil dinero lepší kvality, hlavu krále na aversu doprovázel latinský nápis PETRVS SANCIVS REX.

Petr I. uměl číst a psát španělsky i arabsky, dochoval se jeho nápis se jménem. Zemřel 27. nebo 28. září 1104 ve věku asi 35 let, krátce po smrti svých dětí, a byl s nimi pohřben v klášteře San Juan de la Peña. V jeho politice expanze proti Zaragóze úspěšně pokračoval jeho nevlastní bratr Alfons I. Aragonský, který tak dokončil vytvoření Aragonského království jako druhé křesťanské velmoci na Pyrenejském poloostrově, vedle Leónu - Kastilie.

Rodina 
V lednu roku 1086 se Peter v Jace oženil s Anežkou z Poitou († 1097), dcerou vévody Viléma VIII. z Akvitánie. S ní měl dvě děti:
 Petr († 1. února 1104), ⚭ 1098 María Rodríguez, dcera El Cida
 Isabela († před 18. srpnem 1104).

Po Anežčině smrti se oženil podruhé, 16. srpna 1097 v Huesce s italskou šlechtičnou Bertou (* kolem 1075; † před 1111), pravděpodobně dcerou hraběte Petra I. Savojského a Turínského. Žádné děti z tohoto manželství nejsou doloženy.

Odkazy

Externí odkazy 
 Infante don Pedro

Jiménezové
Aragonští králové
Navarrští králové
Katoličtí panovníci
Účastníci reconquisty
Pohřbení v klášteře San Juan de la Peña
Narození v roce 1068
Úmrtí 27. září
Úmrtí v roce 1104
Muži